Mauzac kan syfta på:
 Mauzac (druvsort) – en grön sort av vindruva som används för framställning av vin

Frankrike 

 Mauzac-et-Grand-Castang, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Mauzac, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,